É uma gíria do português e do espanhol para prostituta, meretriz 
 No idioma espanhol, "puta" é o diminutivo de "prostituta"

Outros significados
 Puta ou vadia, termo depreciativo geralmente utilizado para criticar o comportamento sexual de mulheres
 Puta (mitologia), é uma deusa menor da agricultura, que preside à poda das árvores.
 Expressão aumentativa, como em puta falta de sacanagem
 Puta de Herefórdia, bispo de Rochester em tempos medievais
 Murina puta, uma espécie de morcego